Шампейн (Іллінойс) — місто в США.

Див. також 
 Шампейн (округ)